Boksen is een van de sporten die op de Olympische Zomerspelen worden beoefend.

Boksen staat vanaf de derde editie van 1904 op het programma van de Olympische Spelen, uitgezonderd de editie van 1912 in Stockholm waar het vanwege de toenmalige Zweedse regelgeving niet mogelijk was het boksen te organiseren. Tot en met de editie van 2008 werd de sport alleen door de mannen beoefend op de Spelen. Op de Spelen van 2012 stond het boksen voor vrouwen voor het eerst op het programma.

Onderdelen 
De bokscompetities worden georganiseerd per gewichtsklasse. In het verleden stonden er tussen de vijf en twaalf olympische gewichtsklassen op het programma, sinds 2004 zijn het er elf. De gewichtsklassen zijn regelmatig aangepast, zoals te zien is in onderstaande tabel. Tot en met 1936 werden de gewichtsklassen gewogen in Engelse ponden, sinds 1948 in kilogrammen.

 Mannen 

 Vrouwen 

- Tijdens de Spelen van 1904 was het boksers toegestaan in meerdere gewichtsklassen deel te nemen, zolang ze maar niet zwaarder waren dan het maximumgewicht van de betreffende klasse.
- De scheiding tussen bantam- en vedergewicht was gewijzigd van 118 lb naar 119 lb in de jaren 1932-1936.

Medailles

Meervoudige medaillewinnaars 
Onderstaande tabel geeft de 'succesvolste medaillewinnaars' in het boksen weer.

Medaillespiegel 
N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2020.
Sinds 1952 worden er twee bronzen medailles uitgereikt per onderdeel.